Juhász Árpád (1863–1914) festő- és iparművész
Juhász Árpád (1894–1946 után) újságíró, költő
Juhász Árpád (1935) geológus
Juhász Árpád (1936–1971) ötvösművész
Juhász Árpád színművész
Juhász Árpád (1939–) szociológus